

Geografia

Italia
 Comano – comune nella provincia di Massa
 Comano Terme – comune nella provincia di Trento

Svizzera
 Comano – comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Persone 
 Comano (II secolo a.C.) – funzionario e militare egizio

Storia 
 Comano – appartenente al popolo antico dei Cumani o Comani